Ориндж (от англ. Orange, портокал или оранжев цвят) може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Ориндж (окръг, Върмонт)
 Ориндж (окръг, Вирджиния)
 Ориндж (окръг, Индиана)
 Ориндж (окръг, Калифорния)
 Ориндж (окръг, Ню Йорк)
 Ориндж (окръг, Северна Каролина)
 Ориндж (окръг, Тексас)
 Ориндж (окръг, Флорида)
 Градове в САЩ
 Ориндж (Калифорния)
 Ориндж (Ню Джърси)
 Ориндж (Тексас)
 Ориндж Каунти Чопърс, американска компания за производство на мотоциклети тип Чопър;
 Ориндж Каунти (сериал), американска тийн драма (2003-2007)
 Агент Ориндж – хербицид, използван от армията на САЩ по време на Виетнамската война.